7. és 8. század
 Konstantinápoly ostroma (626)
 Konstantinápoly ostroma (669)
 Konstantinápoly ostroma (674–678)
 Konstantinápoly ostroma (715)
 Konstantinápoly ostroma (717–718)
9., 10. és 11. század
 Konstantinápoly ostroma (813)
 Konstantinápoly ostroma (821–822)
 Konstantinápoly ostroma (860)
 Konstantinápoly ostroma (907)
 Konstantinápoly ostroma (934)
 Konstantinápoly ostroma (941)
 Konstantinápoly ostroma (959)
 Konstantinápoly ostroma (1047)
13. század
 Konstantinápoly ostroma (1203)
 Konstantinápoly ostroma (1204)
 Konstantinápoly ostroma (1235–1236)
 Konstantinápoly ostroma (1260)
 Konstantinápoly ostroma (1261)
14. és 15. század
 Konstantinápoly ostroma (1376)
 Konstantinápoly ostroma (1391)
 Konstantinápoly ostroma (1394–1396)
 Konstantinápoly ostroma (1397–1402)
 Konstantinápoly ostroma (1411)
 Konstantinápoly ostroma (1422)
 Konstantinápoly ostroma (1453)